Dit is een lijst van planetoïden 24401-24500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24401) - || 2000 AS192|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24402) - || 2000 AT192|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24403) - || 2000 AX193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24404) - || 2000 AB194|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24405) - || 2000 AT197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24406) - || 2000 AR199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24407) - || 2000 AJ200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24408) - || 2000 AH214|| 6 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (24409) - || 2000 AH235|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24410) - || 2000 AZ236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24411) - || 2000 AU240|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (24412) - || 2000 AM243|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (24413) - || 2000 AN243|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (24414) - || 2000 AJ246|| 13 januari 2000 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24415) - || 2000 AA251|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24416) - || 2000 BF2 || 25 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (24417) - || 2000 BK5 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24418) - || 2000 BA7 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24419) - || 2000 BE16 || 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (24420) - || 2000 BU22 || 29 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (24421) - || 2000 BQ33 || 30 januari 2000 || CSS
|-
| (24422) - || 2000 CF3 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24423) - || 2000 CR3 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24424) - || 2000 CS5 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24425) - || 2000 CW6 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24426) - || 2000 CR12 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24427) - || 2000 CN21 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24428) - || 2000 CZ26 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24429) - || 2000 CV27 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24430) - || 2000 CN35 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24431) - || 2000 CR45 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24432) - || 2000 CT48 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24433) - || 2000 CF83 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (24434) - || 2000 CY112|| 7 februari 2000 || CSS
|-
| (24435) - || 2000 DN || 23 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (24436) - || 2000 ES56 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (24437) - || 2000 EW93 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (24438) - || 2000 EV94 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (24439) - || 2000 EM144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (24440) - || 2000 FB1 || 26 maart 2000 || LINEAR
|-
| (24441) - || 2000 FM29 || 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (24442) - || 2000 GM122|| 10 april 2000 || NEAT
|-
| (24443) - || 2000 OG || 21 juli 2000 || LINEAR
|-
| (24444) - || 2000 OP32 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (24445) - || 2000 PM8 || 2 augustus 2000 || C. Veillet
|-
| (24446) - || 2000 PR25 || 4 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24447) - || 2000 QY1 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24448) - || 2000 QE42 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24449) - || 2000 QL63 || 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24450) Victorchang || 2000 QC9|| 29 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (24451) - || 2000 QS104|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24452) - || 2000 QU167|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24453) - || 2000 QG173|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24454) - || 2000 QF198|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (24455) - || 2000 QF222|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (24456) - || 2000 RO25 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (24457) - || 2000 RX76 || 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (24458) - || 2000 RP100|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (24459) - || 2000 RF103|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (24460) - || 2000 RF105|| 7 september 2000 || LINEAR
|-
| (24461) - || 2000 SZ3 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (24462) - || 2000 SS107|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (24463) - || 2000 SO123|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (24464) - || 2000 SX124|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (24465) - || 2000 SX155|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (24466) - || 2000 SC156|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (24467) - || 2000 SS165|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (24468) - || 2000 SY221|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (24469) - || 2000 SN287|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (24470) - || 2000 SJ310|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (24471) - || 2000 SH313|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (24472) - || 2000 SY317|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (24473) - || 2000 UK98 || 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (24474) - || 2000 VE2 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (24475) - || 2000 VN2 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (24476) - || 2000 WE68 || 29 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (24477) - || 2000 WH87 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (24478) - || 2000 WC145|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (24479) - || 2000 WU157|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (24480) - || 2000 WA191|| 19 november 2000 || LONEOS
|-
| (24481) - || 2000 XO9 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (24482) - || 2000 XV49 || 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (24483) - || 2000 XK50 || 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (24484) - || 2000 YV49 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (24485) - || 2000 YL102|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (24486) - || 2000 YR102|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (24487) - || 2000 YT105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (24488) - || 2000 YY111|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (24489) - || 2000 YC117|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (24490) - || 2000 YK122|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (24491) - || 2000 YT123|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (24492) - || 2000 YQ131|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (24493) - || 2000 YT131|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (24494) - || 2000 YH132|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (24495) - || 2001 AV1 || 2 januari 2001 || LONEOS
|-
| (24496) - || 2001 AV17 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24497) - || 2001 AE18 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24498) - || 2001 AC25 || 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24499) - || 2001 AL30 || 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24500) - || 2001 AX33 || 4 januari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten